

Antropologia 
 Fur  – gruppo etnico africano

Cinema 
 Fur - Un ritratto immaginario di Diane Arbus (Fur: An imaginary portrait of Diane Arbus) – film del 2006 diretto da Steven Shainberg

Codici 
 fur – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua friulana

Geografia 
 Fur  – isola della Danimarca

Musica 
 Fur – album di Jane Wiedlin del 1988
 Fur – album degli Archie Bronson Outfit del 2006

Altro 
 Lingue fur  – un gruppo di lingue nilotico-sahariane